El Cristo peut désigner les localités suivantes :

 El Cristo, corregimiento de la province de Coclé, au Panama ; 
 El Cristo, corregimiento de la province de Chiriquí, au Panama ; 
 El Cristo, barrio de la ville d'Oviedo, en Espagne.